

Муніципалітети у Франції 
 Лансон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Лансон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Інше 
Лансон (культура Чавін)